Master of Business Administration; een internationaal bekende masteropleiding (afgekort MBA)
 Moderne Bedrijfsadministratie; een Nederlandse opleiding op hbo-ad-niveau (afgekort: mba) 
 Morbidelli (MBA) Morbidelli Benelli Armi, later Moto Benelli Armi, een motorfietsmerk
 Marine Biological Association, een in 1887 opgericht instituut in Plymouth.